Ajuricaba ist der Name folgender Orte:

 Ajuricaba, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Ajuricaba (Manaus), Viertel der Stadt Manaus, Brasilien

Ajuricaba ist der Name folgender Filme:
 Ajuricaba (Film), brasilianischer Spielfilm (1977)

Ajuricaba ist der Name folgender Völker:
 Ajuricaba (Indigene) indigener Stamm in Brasilien